Наварре́нс () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE кантона — 6424. Всего в кантон Наварренс входили 23 коммуны, из них главной коммуной являлась Наварренс.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 5969 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Наварренс на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи